Mütter steht für:
 Mehrzahl von Mutter, weiblicher Elternteil
 Mütter, Roman von Karl Heinrich Waggerl (1935)
 Mütter (Album), Album der irischen Sängerin Maria Doyle Kennedy  (2007)
 Mütter Museum für Medizingeschichte am College of Physicians of Philadelphia
 Die Mütter, deutsche christliche Musikkabarettgruppe (ab 1999)

Personen:
 Bernd Mütter (* 1938), deutscher Historiker und Geschichtsdidaktiker
 Bertl Mütter (* 1965), österreichischer Musiker, Komponist und Autor

Siehe auch:

 Müther (Ulrich Müther, 1934–2007)
 Mutter (Begriffsklärung)